Obilić est un toponyme qui peut désigner :
Obilić, une localité et une municipalité du Kosovo ;
Obilić, un village de Serbie situé dans la municipalité de Bojnik, district de Jablanica.

Obilić peut également se rapporter à :
Miloš Obilić, chevalier serbe du , figure majeure de la poésie épique serbe.